Салли Пирс (; родилась 1 июня 1991 года в Мельбурне, Австралия) — австралийская теннисистка; победительница 13 турниров ITF (два — в одиночном разряде); победительница одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2009); финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2008); полуфиналистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Australian Open-2009).

Общая информация 
Салли родилась в семье спортсменов: её отец Билл и дядя Роберт играли в одной из любительских лиг по австралийскому футболу, а мама Элизабет и старший брат Джон также как и она занимаются теннисом и как игроки пробовали себя в профессиональном туре.

Австралийка в теннисе с шести лет; любимое покрытие — хард. На корте Пирс предпочитает действовать у задней линии, но при необходимости всегда охотно перемещается к сетке.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (7)

Победы (2)

Поражения (5)

Финалы турниров ITF в парном разряде (26)

Победы (11)

Поражения (15)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты Австралии
Победители Уимблдонского турнира в парном разряде среди девушек